Diario El Litoral puede referirse a:

 Diario El Litoral (Corrientes), diario de Corrientes, Argentina.
 Diario El Litoral (Santa Fe), diario de Santa Fe, Argentina.